Brunnsgatan kan avse:

Brunnsgatan, Norrmalm – gata i Norrmalm i Stockholm
Brunnsgatan, Lund – gata i Lund
Brunnsgatan, Malmö – gata på Lugnet, Malmö i Malmö
Brunnsgatan, Sundbyberg – gata i Sundbybergs kommun
Brunnsgatan, Göteborg – gata i Annedal i Göteborg
Brunnsgatan, Helsingfors – gata i centrala Helsingfors söder om Järnvägstorget, Helsingfors.

fi:Brunnsgatan